Zabiele peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Zabiele, village 
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Zabiele, village 
dans la voïvodie de Podlachie
 Zabiele, village de la gmina de Kolno
 Zabiele, village de la gmina de Stawiski 
 Zabiele, village du powiat de Mońki 
 Zabiele, village du powiat de Wysokie Mazowieckie
dans la voïvodie de Lublin
 Zabiele, village du powiat de Lubartów
 Zabiele, village du powiat de Łuków
 Zabiele, village du powiat de Radzyń Podlaski 
dans la voïvodie de Mazovie
 Zabiele, village du powiat de Mława 
 Zabiele, village du powiat d'Ostrołęka